Il matematico dilettante francese Pierre de Fermat (17 agosto 1601 – 12 gennaio 1665) diede grandi contributi ai campi della teoria dei numeri, della geometria analitica e della probabilità.

Numerosi teoremi in varie branche della matematica pura e applicata portano il suo nome:
 Il teorema di Fermat-Wiles o Ultimo teorema di Fermat.
 Il teorema di Fermat sui punti stazionari
 Il piccolo teorema di Fermat
 Il teorema di Fermat sulle somme di due quadrati